Freemantle ist Ortsname

Stadtbezirk
 Freemantle (Southampton)

Freemantle ist Familienname
 Brian Freemantle (* 1936), britischer Autor
 Glenn Freemantle, britischer Tonmeister

Siehe auch:
Fremantle